Michailow steht für:
 Michailow (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Michailow (Stadt), Stadt in der Oblast Rjasan, Russland
 Kap Michailow, Kap an der Sabrina-Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Michailow-Halbinsel, Halbinsel in Nordsibirien
 Michailow-Canyon, Tiefseegraben in der Davissee

Mikhailov bzw. Mickhaylov steht für:
 (1910) Mikhailov, Asteroid des Hauptgürtels
 Mikhaylov Island, Insel vor der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika
 Mikhaylov Point, Landspitze von Visokoi Island, Südliche Sandwichinseln

Siehe auch:
 Michailowo
 Mihajlov